Oyster Creek steht für:

 Oyster Creek, Kanal im Naturschutzgebiet Tanbi Wetland Complex, Gambia
 Oyster Creek (Texas), Ort in Texas, Vereinigte Staaten
 Kernkraftwerk Oyster Creek in  New Jersey, Vereinigte Staaten